POS est un sigle qui signifie :
 Parti ouvrier socialiste, le nom de plusieurs partis politiques
 Plan d'occupation des sols, un concept en droit français de l'urbanisme, également utilisé comme métaphore dans le domaine de l'urbanisation des systèmes d'information
 Point of sale, dans le commerce au détail
 Commutateur d'ouverture à plasma (en anglais Plasma Opening Switch) en physique des plasmas
 TGV POS (Paris-Ostfrankreich-Süddeutschland), qui circulent sur la LGV Est européenne
 Packet Over SONET/SDH. Protocole de communication permettant de faire passer des paquets sur une liaison SDH
 Pain of Salvation groupe de métal progressif suédois.
 Pays d'origine sûr
Pilote Opérationnel de Service, dans le domaine de l'informatique